Соревнования в прыжке в длину у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении в Праге прошли 5—6 марта 2015 года на «O2 Арене».

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышел в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 8,00 м (Q) или обладатели 8 лучших результатов (q).
Соревнования прошли в одной квалификационной группе 5 марта 2015 года, за день до официального открытия чемпионата. Для нескольких фаворитов эта стадия стала непреодолимым препятствием. Лидер сезона француз Кафетьен Гомис после двух заступов показал в последней попытке лишь 7,65 м и остался на 14-м месте. Имеющий в сезоне прыжок за 8 метров Макс Хесс из Германии был достаточно далёк от личного рекорда — всего лишь 7,71 м. В то же время в финал неожиданно прошли такие малоизвестные спортсмены, как эстонец Райн Каск и швед Андреас Оттерлинг (оба установили личные рекорды), а также хозяин чемпионата Радек Юшка.

Финал 
Основные соревнования в прыжке в длину у мужчин состоялись 6 марта 2015 года.

Примечания

Ссылки 
 

прыжки